Олейник, Борис:
 Олейник, Борис Ильич (1935—2017) —  советский и украинский поэт и политик.
 Олейник, Борис Степанович (1934—1999) — советский и украинский государственный деятель, депутат Верховного Совета Украины I созыва.